Il nome Giuseppe Albanese può riferirsi a:
Giuseppe Albanese (1979) – pianista italiano
Giuseppe Albanese Ruffo (1915-1942) - militare italiano decorato
Giuseppe Albanese (1878-1937) politico italiano
Giuseppe Leonardo Albanese (1759-1799) - patriota e ufficiale italiano